FK Kauno Žalgiris är en fotbollsklubb i Kaunas i Litauen som grundades 2004 under namnet Spyris. Klubben spelar i A lyga – den litauiska förstadivisionen. Större matcher kan spelas på VDU Valdo Adamkaus stadionas eller på Stadion i Kauno Žalgirio Futbolo Akademija.

Meriter 
 A lyga
  Silver (1): 2022 
  Bronz (2): 2020, 2021

Placering tidigare säsonger

FK Spyris (till januari 2016)

FK Kauno Žalgiris (sedan januari 2016)

Europeiska cuperna

Trupp 2023 
Uppdaterad: 8 mars 2023. (alyga.lt)

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 

 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Kända spelare 
  Linas Pilibaitis (2018–...);
  Mindaugas Kalonas (2016);
  Gratas Sirgėdas (2017–2018)
  Steven Thicot (2020–2021)

Tränare 
  Laimis Bičkauskas, (2013–2016)
  Vitalijus Stankevičius, (2017)
  Laimis Bičkauskas/ Ignas Dedura / Andrius Velička, (2017) 
  Johnatan McKinstry, (21 Juli 2017)
  Mindaugas Čepas, (5 januari 2018–1 december 2019)
  Rokas Garastas, (sedan december 2019)

Se även 
 Kauno Žalgiris (damer)

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats FK Kauno Žalgiris
 FK Kauno Žalgiris på alyga.lt (officiell webbplats)
 FK Kauno Žalgiris på Soccerway

Fotbollsklubbar i Litauen
Sport i Kaunas